Чанго може да се отнася за:

 Чанго, унгарска етническа група в румънската част от Молдова;
 Чанго, музикален инструмент.